O nome Kong-rey foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Kong-rey é um nome dado por Camboja e é um nome de uma montanha local e também de uma garota de uma lenda Khmer.

 Tufão Kong-rey (2001) - (T0106, 09W) tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 a sudeste do Japão. Nunca ameaçou a costa.
 Tufão Kong-rey (2007) -  (T0701, 01W) tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2. Afetou as Ilhas Marianas do Norte.
 Tempestade tropical severa Kong-rey (2013) (T1315, 14W, Nando)
 Tufão Kong-rey (2018) (T1825, 30W, Queenie) - Supertufão de cateogia 5 que afetou o Japão e Coreia do Sul.